Ndende est un autre nom donné à l'île Nendo, aux Salomon
 Ndendé, est une localité du Gabon